App Store, у первісному значенні, англомовний термін крамниці застосунків.

Apple Inc. 
 iOS App Store — платформа цифрової дистрибуції, що розроблена і підтримувана Apple Inc. для продажу мобільних застосунків власникам смартфонів iPhone, плеєрів iPod Touch та планшетних комп'ютерів iPad.
 Mac App Store — платформа цифрового розповсюдження комп'ютерних програм для операційної системи macOS власникам персональних комп'ютерів Mac, що створена та підтримувана Apple Inc.
 Apple TV App Store — платформа цифрового розповсюдження програм для операційної системи tvOS власникам цифрових медіаплеєрів Apple TV, що створена та підтримувана Apple Inc.

Інші 
 Amazon Appstore — магазин додатків для операційної системи Android, керований Amazon.